Okúlovo (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Okúlovo (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Okúlovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia